Natural Beauties ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Vixen.com von Regisseur Greg Lansky. Im Jahr 2017 wurde der Teil 1 der Serie mit mehreren AVN Awards ausgezeichnet. Die Filmreihe ist dem Genre „Natürliche Brüste“ (d. h. ohne Silikon) und „Teen“ zuzuordnen, da nur relativ junge Darsteller zu sehen sind. Die Filme werden in 4K gefilmt.

Handlung 
Jeder Film enthält immer vier Szenen des Stils One-on-One „Boy/Girl“ Szenen mit der Ausnahme der dritten Szene in Teil 6, bei der zwei Frauen mit einem Mann (Threesome) zu sehen sind.

Darsteller 
 Natural Beauties 1 (2016): Kendra Sunderland, Kylie Page, Leah Gotti, Lily Rader
 Natural Beauties 2 (2016): Ariana Marie, Kristen Scott, Pepper XO, Rebel Lynn 
 Natural Beauties 3 (2017): Eva Lovia, Kimmy Granger, Violet Starr, Carter Cruise
 Natural Beauties 4 (2017): Janice Griffith, Ashlee Mae, Jill Kassidy, Amarna Miller 
 Natural Beauties 5 (2017): Kendall Kayden, Elsa Jean, Naomi Woods, Khloe Kapri
 Natural Beauties 6 (2017): Abigail Mac, Ariana Marie, Bree Daniels, Cadey Mercury, Tori Black
 Natural Beauties 7 (2018): Elena Koshka, Arya Fae, Ivy Wolfe, Scarlett Sage
 Natural Beauties 8 (2018): Red Fox, Karlee Grey, Sofi Ryan, Evelin Stone, Alina Lopez
 Natural Beauties 9 (2018): Angela White, Evelyn Claire, Bree Daniels, Ivy Wolfe, Rosalyn Sphinx, Mary Kalisy
 Natural Beauties 10 (2018): Kendra Sunderland, Keisha Grey, Kenna James, Bree Daniels, Evelin Stone
 Natural Beauties 11 (2018): Marley Brinx, Apolonia Lapiedra, Cecilia Lion, Naomi Swann
 Natural Beauties 12 (2019): Emily Willis, Nancy Ace, Tiffany Tatum, Stacy Cruz, Lena Reif
 Natural Beauties 13 (2020): Gabbie Carter, Little Caprice, Ana Foxxx, Skylar Vox, Avery Cristy
 Natural Beauties 14 (2021): Mia Melano, Kira Noir, Apolonia Lapiedra, Jessie Saint, Agatha Vega, Stacy Cruz
 Natural Beauties 15 (2021): Emily Willis, Scarlit Scandal, Sonya Blaze, Delilah Day, Freya Mayer
 Natural Beauties 16 (2022): Lulu Chu, Mick Blue, Nancy Ace, Stefany Kyler, Jazlyn Ray, Oliver Flynn, Chris Diamond, Martin Stein
 Natural Beauties 17 (2022): Eliza Ibarra, Ashley Lane, Angelika Grays, Avery Cristy, Sonya Blaze, Red Fox

Auszeichnungen 
 2017 AVN Award – Best Anthology Release
 2017 AVN Award – Best Boy/Girl Scene (Kendra Sunderland)
 2017 AVN Award – Best Director – Non-Feature
 2017 XRCO Award – Best Gonzo Movie  

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film